Mansilla Mayor kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Mansilla Mayor (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Mansilla Mayor (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar